Фань Чжэньду́н (; род. 22 января 1997 года, Гуанчжоу, КНР) — китайский игрок в настольный теннис. Олимпийский чемпион в командном разряде и серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде. Шестикратный чемпион мира, шестикратный обладатель кубка мира.

Спортивная карьера 
В июле 2013 года впервые вошёл в десятку лучших игроков мира согласно рейтингу ITTF.

В возрасте 17 лет и 103 дня стал самым молодым чемпионом мира в истории настольного тенниса, завоевав в составе сборной Китая золотую медаль на командном чемпионате мира 2014 года.

На соревнованиях по настольному теннису на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро каждая страна могла быть представлена тремя спортсменами, но не более двух в одиночных разрядах. Фань Чжэньдун стал одним из «пострадавших» из-за данного ограничения. Несмотря на то, что с ноября 2015 года и на момент проведения мужского одиночного турнира ОИ-2016 спортсмен занимал 2-е место в рейтинге ИТТФ, он не был допущен к участию в мужском одиночном турнире.

Фань Чжэньдун одерживал победу в одиночном разряде на 14 этапах «ITTF World Tour».

В 2016 году впервые стал обладателем Кубка мира в одиночном разряде.

В апреле 2017 года Фань Чжэньдун выиграл чемпионат Азии в одиночном разряде.

В декабре 2017 года Фань Чжэньдун стал победителем в одиночном разряде ITTF World Tour Grand Finals в Астане.

2018 год Фань Чжэньдун начал с побед в этапах мирового тура Hungarian Open и Qatar Open и в апреле впервые в своей карьере занял первую позицию мирового рейтинга.

В мае 2018 года Фань Чжэньдун в четвёртый раз стал чемпионом мира, завоевав в составе китайской команды золотые медали на чемпионате мира в Швеции.

В октябре 2018 года Фань Чжэньдун во второй раз стал обладателем Кубка мира в одиночном разряде.

В декабре 2019 года Фань Чжэньдун стал победителем в одиночном разряде ITTF World Tour Grand Finals в Чжэнчжоу.

Летом 2021 года на Олимпийских играх в Токио стал серебряным призёром в одиночном разряде. Фань Чжэньдун был посеян под первым номером, уверенно выиграл первые три матча и вышел в полуфинал, где столкнулся с очень упорным сопротивлением 19-летнего Линь Юньжу из Тайваня. Фань Чжэньдун сумел выиграть лишь в 7 партиях (6-11 11-9 14-12 13-15 11-9 9-11 11-8). В финале Фань встретился с трёхкратным олимпийским чемпионом Ма Луном и уступил в шести партиях (4-11 12-10 8-11 9-11 11-3 7-11). После этого Фань Чжэньдун вместе с Ма Луном и Сюй Синем стали чемпионами в командном первенстве, китайцы выиграли все сыгранные матчи.

В ноябре 2021 года на чемпионате мира в Хьюстоне Фань Чжэньдун, посеянный под первым номером, впервые стал чемпионом мира в одиночном разряде. В шести сыгранных матчах Фань проиграл всего 4 партии (ни разу более двух). При этом Фань победил сразу троих китайских игроков. В финале со счётом 4-0 был обыгран юный швед Трульс Мёрегорд, который ранее на турнире выиграл сразу 4 матча в семи партиях.

Стиль игры 
Фань Чжэньдун играет правой рукой в атакующем стиле европейской хваткой. Спонсируется фирмой «Stiga» и использует основание «Infinity VPS V (with Diamond Touch)» этой фирмы, а также накладки «Neo Hurricane 3» и «Tenergy 05».

Примечания

Ссылки 
 Динамика изменения рейтинга Фань Чжэньдуна на ittf.com

Игроки в настольный теннис Китая
Чемпионы мира по настольному теннису
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Игроки в настольный теннис на летних Олимпийских играх 2020 года